El término Poblet puede referirse:

Al monasterio de Poblet, abadía cisterciense y panteón real de la Corona de Aragón hasta su extinción;
A Poblet, un núcleo de población del municipio de Vimbodí, en la provincia de Tarragona (España), donde se encuentra el monasterio del mismo nombre;
A Cuart de Poblet, un municipio de la provincia de Valencia (España), denominado oficialmente Quart de Poblet;
A Estación de Quart de Poblet (Renfe), una estación pasante, de la línea Valencia-Liria de ancho ibérico, desmantelada en su práctica totalidad;
A Estación de Quart de Poblet (MetroValencia), estación  de la línea   y   de la red de MetroValencia;
A El Poblet, un núcleo de población del municipio de Benidoleig, en la provincia de Alicante (España);
A José Ignacio Poblet, una localidad rural del partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
A Estación José Ignacio Poblet, una estación ferroviaria de la localidad de Los Hornos, en el partido de La Plata.